Флаг внутригородского муниципального образования поселение Вороно́вское в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 25 сентября 2008 года как флаг муниципального образования «Сельское поселение Вороновское» Подольского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Вороновское в городе Москве) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4240.

Решением Совета депутатов поселения Вороновское в городе Москве от 19 декабря 2018 года № 11/08 флаг муниципального образования «сельское поселение Вороновское» Подольского муниципального района Московской области был утверждён официальными символом поселения Вороновское в городе Москве.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Первый флаг поселения был утверждён решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское от 10 июля 2008 года № 04/02, описание флага гласило:

Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине изображение фигуры из герба поселения (богатырь с копьём и древнерусским щитом), выполненное белым, жёлтым, оранжевым, красным и чёрным цветами.

25 сентября 2008 года, решением Совета депутатов сельского поселения Вороновское № 05/03, копьё в правой руке богатыря было заменено на меч в ножнах:

В лазоревом поле золотой богатырь, обращённый прямо и правой рукой опирающийся на золотой меч в ножнах, а в левой держащий червлёный с чёрной оконечностью древнерусский (миндалевидный) щит, обременённый над оконечностью серебряным уширенным крестом.

Описание флага, утверждённое решением от 19 декабря 2018 года № 11/08, стало гласить:

Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине изображение фигуры из герба поселения (богатырь с мечом в ножнах и древнерусским щитом), выполненное белыми, жёлтыми, оранжевыми, красными и чёрными цветами.

Обоснование символики 
Первые упоминания о Вороновской земле восходят к временам Куликовской битвы. Зятю московского князя Дмитрия Донского Дмитрию Боброку, выходцу с Волыни, командовавшего запасным полком, появление которого на поле битвы предрешило её победоносный исход, были пожалованы в вотчину (в наследство) Вороновские земли.

Административный центр поселения село Вороново во второй половине XV века принадлежало внуку Боброка-Волынского Григорию Давыдовичу Вороному-Волынскому. От первой части этой фамилии и было образовано название села.

Вороновская земля всегда славилась своей природой, традициями, промыслами, в том числе изготовлением токарно-полированных деревянных игрушек (деревни Голохвастово, Бабенки, Безобразово, Шубино и другие). Русская матрёшка, выточенная токарем Василием Петровичем Звёздочкиным из деревни Шубино и расписанная художником С. В. Малютиным завоевала Гран-При на международной выставке 1900 года в Париже.

С Вороновской землёй тесно связаны события двух отечественных войн: 1812 года — знаменитый Тарутинский манёвр русской армии и героическая оборона и разгром немецко-фашистских полчищ под Москвой зимой 1941/1942 годов.

Фигура русского богатыря на флаге поселения намеренно стилизована наподобие народной игрушки (бабенская матрёшка), что символически отражает и традиционные Вороновские промыслы, и органичную интеграцию героических традиций Отечества в народную культуру, а также символизирует ратные подвиги русского воинства в битвах, проходивших на землях поселения. Серебряный крест на красном поле (герб Волынского княжества, Волынской губернии) напоминает о первом владельце этих земель, выходце из Волыни. Чёрная оконечность щита богатыря своим цветом гласно указывает на название села и сельского поселения (чёрный — это вороной).

Выбранная из многих игрушек-матрёшек фигура русского богатыря символизирует ратные подвиги русского воинства, проходившие на землях поселения. Помещённый в ножны и опущенный вниз меч символизирует окончание войн и переход к мирной жизни.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений. Лазурь символически отражает связь поселения с Подольским районом, в гербе которого поле щита также лазуревое.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Примечания 

Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением меча